Cedergren är ett svenskt efternamn, som enligt offentlig statistik tillgänglig i september 2016 bars av 1155 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Cedergren
 Albert Gotthard Nestor Cedergren (1849–1921), jägmästare
 Cay Cedergren (1913–1977), keramiker
 Elis Cedergren (1832–1878), lantmätare och stadsingenjör
 Elsa Cedergren (1893–1996), aktiv inom KFUK, dotter till prins Oscar Bernadotte
 Gustaf Cedergren (1879–1919), ingenjör och seglare
 Hans Fredrik Cedergren (1799–1863), präst
 Henrik Cedergren (född 1964), ishockeyspelare och tränare
 Henrik Tore Cedergren (1853–1909), telekommunikationspionjär
 Hugo Cedergren (1891–1971), aktiv inom KFUM, gift med Elsa Cedergren
 Jakob Cedergren (född 1973), svensk-dansk skådespelare
 Joel Cedergren (född 1974), fotbollsspelare och tränare
 Johan Fredrik Cedergrén (1774–1839), urmakare
 Lars Cedergren (1795–1863), lantmätare och konstnär
 Mona Ridderstad-Cedergren (född 1935), konstnär
 Nils Cedergren (1752–1825), militär
 Pehr Wilhelm Cedergren (1823–1896), marinmålare, 
 Sigge Cedergren (1931–1996), narkotikahandlare

Se även 
CA Cedergren, svenskt livsmedelsföretag
 Cedergrenska guldmedaljen, belöning inom elektrotekniken
 Cedergrenska parken, Stocksund
 Cedergrenska tornet, Stocksund

Källor

Svenska efternamn